FTS steht für:

 Fahrerloses Transportsystem, innerbetriebliche, flurgebundene Fördersysteme mit automatisch gesteuerten Fahrzeugen für Materialtransporte, siehe Fahrerloses Transportfahrzeug
 Finanztransaktionssteuer, eine Steuer auf Finanzgeschäfte
 First Trimester Screening, siehe Ersttrimesterscreening
 Flexible Transferstraße, ein technikzentriertes Produktionskonzept
 Fujitsu Technology Solutions, Nachfolgeunternehmen von Fujitsu Siemens Computers
 Full Text Search, Auffinden von Texten in einer Vielzahl gleicher oder verschiedenartiger Dateien auf einem Computer, siehe Volltextrecherche
 Bahnhof Treysa (DS100-Code)

Abkürzung